Fiorelli est un patronyme porté notamment par :

 Anna Maria Fiorelli (1809-1860), fondatrice d'ordre pour l'éducation des pauvres, vénérable catholique ;
 Giuseppe Fiorelli (1823-1896), archéologue et numismate italien ;
 Filippo Fiorelli (né en 1994), coureur cycliste italien ;
 Nada Fiorelli (1919-1984), actrice italienne ;
 Piero Fiorelli (1923-), linguiste et historien du droit italien.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien